Миньковецька сільська рада — Хмельницька область, Дунаєвецький район
 Миньковецька сільська рада — Хмельницька область, Славутський район